Люсі Лоулес (англ. Lucy Lawless, нар. 29 березня 1968, Маунт-Альберт, Нова Зеландія) — новозеландська акторка, відома за роль Ксени у популярному телесеріалі.
 Джек Лоулес () (нар. 20 вересня 1987) — американський музикант, найбільш відомий як барабанщик популярного поп-рок гурту Jonas Brothers.